Pretul heißen:

 Pretulalpe, 1656 m, Hauptgipfel des Bergzugs in den Fischbacher Alpen, Steiermark
 Pretul (Gemeinde Langenwang), Katastralgemeinde und Ortschaft in der Steiermark